Ескалериља има више значења:

 Ескалериља (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ескалериља (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику